Milcoveni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Milcoveni (Caraș-Severin), Dorf im Kreis Caraș-Severin
 Milcoveni (Olt), Dorf im Kreis Olt